Providència (gènere), gènere de bacteris gramnegatius de la família de les enterobacteriàcies.
 Providència (dret), resolució judicial.
 Divina providència, terme teològic que indica la intervenció o el conjunt d'accions actives de Déu per prendre cura del món.
 San Andrés y Providencia, arxipèlag davant les costes de Nicaragua i departament insular de Colòmbia.